Leuchs ist ein deutscher Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Erhard Friedrich Leuchs (1800–1837), deutscher Agrarschriftsteller
 Gerd Leuchs (* 1950), deutscher Physiker, Direktor am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts
 Johann Carl Leuchs (1797–1877), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Johann Michael Leuchs (1763–1836), deutscher Nationalökonom und Publizist
 Gottlieb Wilhelm Leuchs (1893–1951), deutscher Komponist
 Hermann Leuchs (1879–1945), deutscher Chemiker
 Kurt Leuchs (1881–1949), österreichischer Geologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Leux